Sidé est un port antique de la côte de Pamphylie.
 Dans la mythologie grecque, Sidé est l'épouse d'Orion.